De Engelstalige versie van De Postkoets van The Cats, zie De postkoets (Cleber)
 La Diligence (restaurant), een restaurant in Beek met Michelinsterren
 La Diligance (plantage), een houtplantage aan de Surinamerivier